Giraumont puede referirse a: 

 Giraumont, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Giraumont, comuna francesa situada en Oise.